Yelverton Tegner kan syfta på:

* Yelverton Tegner (1877–1961), svensk läkare
 Yelverton Tegner (född 1946), svensk läkare